Via Francesca – altro nome della Via Francigena
 Via Francesca – strada della provincia di Bergamo
 Via Francesca della Sambuca – variante della Via Francigena nel tratto Bologna-Pistoia